Giovanni Battista Dal Prà – vescovo cattolico italiano
 Luigino Dal Prà – ex calciatore italiano
 Mario Dal Pra – filosofo italiano
 Roberto Dal Prà – fumettista italiano